Wessel Krul (historicus), een Nederlands historicus
 Wessel Krul (wielrenner), een Nederlands wielrenner